Столпы Творения может означать:
 «Седьмое правило волшебника, или Столпы Творения» — роман Терри Гудкайнда в стиле фэнтэзи.
 Столпы Творения — фотография, сделанная телескопом «Хаббл» в активной области звёздообразования в Туманности Орёл.